Феттер (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Феттер, Франк Альберт (1863—1949) — американский экономист австрийской школы.
 Феттер, Гельмут (1910—1949) — немецкий врач, гауптштурмфюрер СС, проводивший опыты над людьми в различных концлагерях.
 Феттер, Герман (1891—1967) — немецкий музыковед.
 Феттер, Йоханнес (род. 1993) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в метании копья.
 Феттер, Ян Ульрих Макс (более известен как Фарин Урлауб; род. 1963) — немецкий рок-музыкант, певец и гитарист.